Oto kan syfta på:

 Oto (urbefolkning) –  en urbefolkning i Nordamerika och ett språk 
 Oto (ort), Woodbury County, Iowa, USA, 

Robotskapade USAförgreningar